Álvaro González (ur. 1973) − urugwajski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Álvaro González (ur. 1984) − urugwajski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Álvaro González Soberón (ur. 1990) − hiszpański piłkarz